Center Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Center Peak (Fresno County, Kalifornien)	
 Center Peak (Tulare County, Kalifornien)	
 Center Peak (New Mexico)	
 Center Peak (Oregon)